Кокота () — язык, распространённый в трёх деревнях острова Санта-Исабель (Соломоновы острова). Примерное число говорящих — 530 человек. Язык постепенно вытесняется языком , на котором говорит значительно большее количество людей.

Генеалогическая и ареальная информация 
Австронезийские языки — семья языков, распространенных в Юго-Восточной Азии, Океании, на Тайване и Мадагаскаре. Число носителей данной семьи достигает 300 млн. Океанийские языки — объединение языков в Океании, которая состоит из нескольких сотен островов. Язык кокота относится к западноокеанийским языкам, которые были изучены впервые профессором Малкольмом Россом. Остров Санта-Исабель, где живут носители языка кокота, является самым длинным островом в архипелаге Соломоновых Островов. На данном острове распространены несколько языков: чеке-холо — самый крупный язык, число носителей — 10 800, гао (1220 носителей), забана (3360 носителей), блабланга (1770 носителей) и зазао (10 носителей). Исследователи Санта-Исабельских языков разделяют языки острова на восточные, центральные и западные.

Социолингвистический аспект 

Носители языка кокота располагаются в трёх деревнях: две из них, Говео и Сисига, находятся на северном побережье, а третья, Хурепело, на южном. Кокота является основным языком общения во всех трех деревнях и используется для любых целей, кроме обучения в начальной школе, где официальный язык — английский. Также исключением являются богослужения, которые ведутся на соломонском пиджине. Вне учёбы школьники общаются почти исключительно на кокота, следовательно, учитывая рост населения, не приходится говорить об опасности вымирания языка, несмотря на относительно невысокое число носителей. Единственная же в перспективе серьезная угроза для языка кокота представляет собой распространение языков забана (англ. Zabana) и чеке-холо (англ. Сheke-holo), на которых говорит все большее число носителей.

Типологическая характеристика

Степень выражения грамматических значений и характер границ между морфемами 
Язык кокота, как большинство океанийских языков, является аналитическим языком
 Примеры:
gai teo g-a mai-u k-ago nogoi sala

мы быть.не NT-3.SBJ идти-PRG LOC-тыSG VOC PN

Мы не идем к тебе, Сала.
 Агглютинация
 Пример:
kame-gu-ine/ide

рука-1SGP-эта/эти

Эта/эти моя (мои) рука(и).

Маркирование в NP 
В языке кокота есть разделение между отчуждаемыми (alienable) и неотчуждаемыми (inalienable) объектами. В случае с неотчуждаемыми объектами энклитики прикрепляются к обладаемому. Маркирование в NP с неотчуждаемыми объектами можно назвать вершинным. В другом случае, то есть с отчуждаемыми объектами, возникает посессивная база с суффиксом перед обладаемым в NP.

Неотчуждаемые объекты 

Энклитики прикрепляются к обладаемому.
 Примеры:
tu-mai ana gai

child-1EXCP thatN weEXC

that child of ours

numha-mai-de gai

bone-1EXCP-theseR weEXC

our bones

kala-gu-de ara

hair/leaf-1SGP-theseR I

my hair

Отчуждаемые объекты 
Отчуждаемые объекты делятся на два типа: потребляемые ртом (еда, напитки, табак и др.) и основной класс, в который входят все объекты, кроме объектов первого типа.

Примеры: 1) ge-na viri havi

CP-3SGP tobacco PN

Havi’s tobacco

2) no-na gorotati zemesi

GP-3SGP family PN

James' family
 Сокращения:
 CP посессивная база съедобных объектов

GP посессивная база основного типа

PN личное имя

EXC exclusive

EXCP exclusive possessor

this/theseR within reach category (подробнее см. указательные местоимения)

Маркирование в предикации 
В предикации к глаголам прикрепляется энклитика, которая индексирует подлежащее (обладателя). Маркирование можно назвать вершинным.
 Пример:
1) ara n-a au-nau kaike zuta-pamu

I RL-1.SBJ exist-1SGO one lamp-pump

I have one tilly lamp.

2) gita da teo-gita faiba

weINC 1INC.SBJ not.be-1INCO boat

We haven’t got a boat.
 Сокращения:
1SGO first singular ‘object’

RL realis modality

SBJ subject indexing

1INCO first inclusive ‘object’

Тип ролевой кодировки 
Рассмотрены примеры с одноместным пациентивным, агиентивным и двухместным (переходным) глаголом. На 'James' при пациантивном глаголе 'lives' отсутствуют показатели, также они отсутствуют на 'woman' и 'he'. Из этого можно сделать вывод, что кодировка нейтральная.
 Примеры:
1) zemesi e au ka nau ine goveo

PN 3.SBJ exist LOC place thisR Goveo

James lives in this village Goveo.

2) ia nakodou n-e faraho-ri ira mheke ka pau-di-re

theSG woman RL-3.SBJ smite-3PLO thePL dog LOC head-3PLP-thoseN

The woman hit the dogs on their heads.

3) manei n-e nhenhe na ara n-a nhenhe la-na-bo

he RL-3.SBJ run but I RL-1.SBJ run go-IMM-CNT

He ran, but I ran further.
 Сокращения:
LOC locative preposition

RL realis modality

IMM immediacy marker

CNT contrastive marker

3PLP third plural possessor

3PLO third plural ‘object’

Порядок слов 
Базовым порядком слов можно назвать SVO.
 Пример:
ara manahagi sileni

Я хотеть деньги

Я хочу денег.

Объём глагольного значения и замена прилагательных стативными глаголами 
 Примеры:
1) lehe-nhau

умереть.есть

быть голодным

2) keli

быть.хорошим

хороший

Морфология

Существительные 
Большинство существительных представляют собой односоставную корневую морфему. Однако существуют и морфологически сложные словоформы, достигаемые путём повторения и соединения слов. Возможны сочетания типа (N+V=N) и (V+V=N).
 hobo-gazu 'ветвь дерева' ('ветка-дерево')
 hiba-mautu 'правый глаз' ('глаз-правая.сторона')
 vaka-flalo 'самолет' ('корабль-летать')
 deke 'шаг' → dedeke 'ступени'

Указательные местоимения 
Указательные местоимения изменяются по множественному и единственному числу, кроме категории «потенциально видимый» . Относительно дейктического центра выделяют 5 категорий. Первые четыре категории выражаются частицами, последняя — суффиксом.

 Пример:
wiki ta salupu-o

week SB pass-thatNV

last week

Детерминация 
В языке грамматикализована детерминация. Выделяют два артикля: единственное — ia и множественное — ira.
 Пример:
korho ma-di ira lholhoguai-na

pull come-3PLO thePL coil-3SGP

[he] pulled his coils towards him.

ia puku ba, ia do ba, n-e kati-nau ara

theSG fly ALT theSG mosquito ALT RL-3.SBJ bite-1SGO I

A fly or a mosquito bit me

Числительные 
В языке кокота используется десятичная система счисления. Нет лексического значения для нуля.

Большинство лексем составляют одну морфему. К числительным 40 и 60 добавляется корневая морфема tutu, означающая «десяток». Числительные 70, 80 и 90 состоят из корневой морфемы семи, восьми, девяти и морфемы salai.
 Пример:
kaike gobi tilo-tutu

один сто шесть десятков

сто шестьдесят

Порядковые числительные, кроме «первый», образуются добавлением частицы fa:
 Пример:
ara fa palu mane n-a-ke ooe-na

I ORD two man RL-1.SBJ-PRF talk-thatN

I was the second person who spoke.

При образовании количественных числительных добавляется суффикс -u//-gu
 Пример:
ara n-a-ke tabara-di palu-gu

I RL-1.SBJ-PRF buy-3PLO two-CRD

I bought two.

Фонология

Согласные 
В данном языке присутствуют 22 согласных фонемы. Интересной особенностью системы согласных фонем является наличие у каждой фонемы пары по глухости/звонкости (левый и правый элемент соответственно).

Гласные 
Система гласных фонем содержит 5 гласных фонем, что свойственно для океанийских языков.

Дифтонги 
В языке кокота отсутствуют фонетические дифтонги. Однако они возникают в обычной речи: последовательность гласных может дифтонгизироваться, если последний гласный выше первого по подъёму. Дифтонгизироваться может только последовательность, состоящая из передних и задних гласных или последовательность, где первый гласный — гласный нижнего подъёма. Следовательно, могут возникать такие дифтонги: /ae/, /ai/, /ao/, /au/, /ei/ и /ou/.

Структура слога 
Структура слога состоит из пиступа и ядра, коды в кокота не существует. Следовательно, все слоги открытые. Приступ может состоять из согласного (С) или из двух согласных (СС) в особых случаях. Ядро состоит из гласной (V) или VV.

/siko/ 'украсть'

/lase/ 'знать'

/tahi/ 'море'

История письменности 
На острове Санта-Исабель долгое время действует организация Anglican Melanesian Mission (Англиканская Меланезийская Миссия), которая, кроме религиозной задачи, занимается образованием населения и переводом религиозных текстов на местные языки. В основном тексты были переведены на языки забана и чеке-Холо, которые являются крупнейшими по числу носителей. Следующей адаптацией занималась организация Solomon Islands Translation Advisory Group, которая специализируется на переводе Библии. В результате была разработана письменность, которая была принята для чеке-холо и адаптирована для других языков, в том числе и для кокота.

Примечания

Литература 
 
 

Языки Соломоновых Островов
Океанийские языки